Ранчо Сантана има више значења:

 Ранчо Сантана (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Сантана (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику